Погре́бы () — село в Дубоссарском районе Молдавии. Наряду с селом Кошница входит в состав коммуны Кошница.

География 
Село Погребы расположено на высоте 82 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Похребя проживает 703 человека (332 мужчины, 371 женщина).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Дубоссарского района (Молдавия)